Ю́рий Никола́евич Но́виков (28 февраля 1954, Минская область) — советский хоккеист, вратарь. Заслуженный тренер России (2011).

Хоккейная карьера 
С 10 лет занимался хоккеем СДЮШОР «Спартак» (г. Москва).

В 1973 году — Чемпион Европы среди юношей.

В 1972—1977 гг. — выступал за молодёжную сборную СССР.

В 1976—1980 гг. — выступал за команду мастеров «Спартак» (вратарь). В 1976 в составе «Спартака» занял первое место в чемпионате СССР. Также 1976 стал финалистом Кубка Европейских чемпионов.

Окончил Государственный институт физкультуры (г. Москва).

Тренерская работа 
В 1980—1985 гг. — инструктор по хоккею при Всесоюзном совете ДСО Профсоюзов,.

С 10 октября 1985 года по 1988 год — тренер—селекционер команды мастеров «Спартак». 3-е место в чемпионате СССР.

С 1988 года по 2 апреля 1993 года — тренер команды мастеров «Спартак». За период работы команда «Спартак» занимала 2 — 3-и места в чемпионате СССР.

С 25 мая 1993 года по 28 августа 1996 года — тренер детской команды «Русь» (Москва), фарм-клуба «Спартак» (Москва).

В 1996 (с 1 сентября) — главный тренер команды «Медвешчак» (Загреб, Хорватия).

С 24 января 1997 года по 5 мая 1998 года — тренер «Крылья Советов»-2 (Москва).

С 18 мая 1998 года по 11 февраля 2000 года — старший тренер «Металлург» (Новокузнецк), 3-е место в чемпионате России.

С 11 февраля по 15 марта 2000 г. — исполняющий обязанности главного тренера «Металлург» (Новокузнецк), с 15 марта по 3 апреля 2000 г. — главный тренер «Металлург» (Новокузнецк).

С 26 апреля 2000 г. по 14 марта 2002 г. — старший тренер «Спартак» (Москва).

С 6 мая 2002 года по 1 июля 2002 года — тренер-селекционер ХК «Мечел» (Челябинск), в июле 2002 года — старший тренер ХК «Мечел» (Челябинск).

С 10 октября 2002 г. по 28 сентября 2003 г. — старший тренер «Химик» (Воскресенск). Проводил вратарские семинары в Италии, семинар тренеров-любителей в Финляндии.

С 13 октября 2003 года по 3 мая 2005 года — старший тренер команды мастеров «Крылья Советов».

С 3 мая 2005 по 22 января 2007 года — главный тренер «Крылья Советов» (Москва).

С 24 апреля 2007 по 12 сентября 2007 года — главный тренер ХК Лада. После проигрыша четырёх матчей подряд на старте чемпионата был отправлен в отставку.

С 1 октября 2007 года по 9 ноября 2007 года — генеральный менеджер ХК «Капитан» (Ступино).

С 9 ноября 2007 года по 2 октября 2008 года — главный тренер «Химик» (Воскресенск).

С 1 июля 2009 года по 7 ноября 2009 года — тренер вратарей ХК «Атлант» (Московская область).

С мая 2011 по сентябрь 2011 — главный тренер ХК «Молот-Прикамье». После пройгрыша 5 матчей из 6 на старте сезона отправлен в отставку.

C июля 2012 — по н.в. — помощник  тренера женской сборной России по хоккею

Ссылки 
 http://www.eurohockey.com/player/68585-yuri-novikov.html
 
 

Хоккейные тренеры России
Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Спартак» Москва
Тренеры ХК «Металлург» Новокузнецк
Тренеры ХК «Крылья Советов»
Тренеры ХК «Лада»
Тренеры ХК «Атлант»
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма‎